Lane megye (Kansas)
Lane megye (Oregon)